Остотипак има више значења:

 Остотипак, Реал Алто де Остотипак (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Остотипак (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику